O37 steht für:
 O37, ehemalige Oberleitungsbuslinie in Ost-Berlin, siehe Oberleitungsbus Berlin (1951–1973)
 O37, FAA-Code für den Haigh Field Airport in Orland, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O37